National Professional Soccer League (1967), een Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie
National Professional Soccer League (1984-2001), een Noord-Amerikaanse zaalvoetbalcompetitie